KWT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kwethluk (Alaska) (Stati Uniti)